И́ндиан-Арм () — узкий ледниковый фьорд рядом с городом Ванкувером на юго-западе Британской Колумбии.

Он сформировался в последний ледниковый период и простирается на север в гористые пустоши от бухты Беррард между муниципалитетами Белкарра (с востока) и округ Норт-Ванкувер (с запада). Бухта Беррард и проход в Индиан-Арм были нанесены на карту капитаном Джорджем Ванкувером в июне 1792 г. и полностью исследованы несколько дней спустя Дионисио Алькалой Гальяно.

География 

Индиан-Арм — морской фьорд протяжённостью около 20 км на север от бухты Беррард. Через него нет переправ, а подъездные дороги проложены лишь до населённых пунктов в южной части залива. Крутые горные склоны настолько непроходимы, что большинство из них не освоено человеком, несмотря на близость к крупному городу. До реки Индиан, у устья которой в северной части залива находится пристань, можно добраться на лодке из района Ванкувера или по лесовозной дороге из Скуомиша.

Ссылки 
 , Park facilities, Area guide, and Maps
 , Directions, Facilities, Area guide, and Maps
 , Directions, Facilities, Area guide, and Maps
 , Village of Belcarra
  Wigwam Outstation
 , including several views of Burrard Inlet and its shores
 , article on trailbuilder Don McPherson by Charles Montgomery, Western Living magazine, October 2001

Фьорды Канады
Заливы Британской Колумбии
Заливы Тихого океана